Majoidea — надсемейство морских крабов. Ноги у представителей некоторых видов очень длинные, за что их назвали «крабы-пауки». Среди них японский краб-паук — крупнейший современный вид ракообразных.

Таксономия 
Majoidea включает 5 семейств:
 Epialtidae
 Inachidae
 Inachoididae
 Majidae
 Oregoniidae
Семейства «Pisidae» и «Tychidae» теперь рассматриваются как подсемейства Pisinae и Tychinae семейства Epialtidae, а «Mithracidae» в настоящее время рассматриваются как подсемейство Mithracinae семейства Majidae.

Классификация согласно Всемирному реестру морских видов:
 Epialtidae MacLeay, 1838
 Hymenosomatidae MacLeay, 1838
 Inachidae MacLeay, 1838
 Inachoididae Dana, 1851
 Majidae Samouelle, 1819
 Mithracidae Balss, 1929
 Oregoniidae Garth, 1958
 Pisidae Dana, 1851

Существует одно ископаемое семейство Priscinachidae, представленное одним видом Priscinachus elongatus из сеномана Франции.

Примечания